Об'єкти NGC
Лисичка (сузір'я)
Галактики